

Населені пункти та їхні частини
 Велька Весь — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Вонхоцьк Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Велика Весь — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Велика Весь — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Велика Весь — частина села Злота в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки